Süper Lig 2009–10 var den 17. udgave af det tjekkiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 7. august 2009 til 16. maj 2009.

Bursaspor vandt deres første mesterskab.

Tabel

1:Tvangs nedrykket og taber dømt.

Målscorer
Kilder: Süper Ligs hjemmeside  

Fodboldsæson 2009-10
Fodbold i Tyrkiet